Reda kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Reda (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna,

Kina 

 Reda (socken), Sichuan,

Polen 

 Reda (vattendrag), Pommerns vojvodskap, 
 Reda, stad, Pommerns vojvodskap, Powiat wejherowski, 
 Reda (kommun), Pommerns vojvodskap, Powiat wejherowski, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar